Catania est un nom propre qui peut désigner :

Toponymes 
 Catania, nom italien de la ville italienne de Catane, en Sicile ;
 Gravina di Catania, ville italienne de la province de Catane en Sicile ;
 Militello in Val di Catania, ville italienne de la province de Catane en Sicile ;
 San Gregorio di Catania, ville italienne de la province de Catane en Sicile.

Patronyme 
Catania est un patronyme d'origine italienne notamment porté par :

Par ordre alphabétique :
 Antonio Catania (né en 1952), acteur italien ;
  (né en 1971), homme politique italien ;
 Mario Catania (né en 1952), homme politique italien ;
  (né en 1945), homme politique australien ;
  (né en 1977), homme politique australien.

Club sportif 
 Catania Warriors Paternò, club italien de baseball situé à Paternò, en Sicile.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien
Homonymie de patronyme maltais